Nurmi ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Nurmi (* 1968), finnische Rocksängerin
 Jari-Erik Nurmi (1956–2017), finnischer Psychologe
 Leena Nurmi (* 1994), finnische Skilangläuferin
 Maila Nurmi (1921–2008), US-amerikanische Schauspielerin
 Mauno Nurmi (* 1936), finnischer Eishockeyspieler und Fußballspieler
 Paavo Nurmi (1897–1973), finnischer Leichtathlet
 Teemu Nurmi (* 1985), finnischer Eishockeyspieler
 Tuija Nurmi (* 1958), finnische Politikerin